Обандо () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1890 году. Муниципалитет Обандо был выделен в отдельную административную единицу в 1928 году.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, предгорьях Центральной Кордильеры, к востоку от реки Каука, на расстоянии приблизительно 132 километров к северо-востоку от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 932 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Обандо граничит на севере с территорией муниципалитета Картаго, на западе — с муниципалитетом Торо, на юго-западе — с муниципалитетом Ла-Уньон, на юге — с муниципалитетом Ла-Виктория, на востоке — с территорией департамента Киндио. Площадь муниципалитета составляет 213 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 14 980 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,6 % от населения Обандо, женщины — соответственно 49,4 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 92,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 7 %; индейцы — 0,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 85,2 %.

Экономика 
Основу экономики Обандо составляет сельское хозяйство.

67 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 27 % — предприятия сферы обслуживания, 4,8 % — промышленные предприятия, 1,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 25 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука